Battle of Britain désigne en anglais la bataille d'Angleterre.
C'est le titre original du film La Bataille d'Angleterre (1969).
C'est le titre de plusieurs jeux vidéo :
Battle of Britain de Personal Software Services, sorti en 1987.
Their Finest Hour: The Battle of Britain de Lucasfilm Games, sorti en 1989.
Battle of Britain de Gary Grigsby et Keith Brors, sorti en 1999.
 de , sorti en 2000.
 de , sorti en 2005.